VOS ist die Abkürzung folgender Begriff:
 Vereinigung der Opfer des Stalinismus
 Verkehrsgemeinschaft Osnabrück
 Verein Oppelner Sportfreunde 1919
 Stratus Virtual Operating System, Betriebssystem von Stratus
 Virtual Orchestra Studio, Musikcomputerspiel
 Verb-Objekt-Subjekt (auch Prädikat-Objekt-Subjekt, POS), Sprachtyp in der Sprachtypologie
 Vorgangsobjektschema, Begriff aus der Wirtschaftsinformatik
 Verkaufsoptionsschein, siehe Verkaufsoption
 Very Old Sherry, geschützte Altersbezeichnung von Jerez-Xérès-Sherry
 Gryphon Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Rovos Air (ICAO-Code), südafrikanische Fluggesellschaft
 Ostkasachstan (ISO-3166-2:KZ-Code), Gebiet in Kasachstan
 Vintage Original Spec, Modellserie von Gitarren von Gibson Les Paul, siehe Gibson Les Paul #VOS – Vintage Original Spec

Siehe auch:

 Voss (Begriffsklärung)
 Voos
 FOS

Abkürzung